Polla kan syfta på:
Polla (släkte) – ett fjärilssläkte

Geografi 

 Polla, Skottland – en ö i Highland, Skottland

Italien 

 Polla, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno,

Se även
 Pollning – i programmering för att kontrollera status av en periferienhet

Robotskapade Italienförgreningar